Příjmení Cortez nese více různých osobností:

 Alexandria Ocasio-Cortezová (* 1989) – americká politička a aktivistka
 Bruno Cortez (* 1987) – brazilský fotbalista

fiktivní postavy
 Ana Lucia Cortez – fiktivní postava v televizním seriálu Ztraceni
 Machete Cortez – fiktivní postava z filmů Roberta Rodrigueze

jiné
 Cortézovo moře – záliv mezi Kalifornským poloostrovem a mexickou pevninou

Související články 
 Cortés